В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гелл Сіоффі здобула титул, у фіналі перемігши Енн Сміт 4-6, 6-4, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Барбара Поттер (чвертьфінал)
  Кейт Гомперт (3-тє коло)
  Гелен Келесі (3-тє коло)
  Кеті Горват (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (3-тє коло)
  Стефані Реге (2-ге коло)
  Лейла Месхі (чвертьфінал)
  Алісія Молтон (2-ге коло)

 Еллі Гакамі (чвертьфінал)
 Мелісса Гарні (1-ше коло)
 Гретхен Магерс (чвертьфінал)
 Беверлі Бовіс-Гекні (1-ше коло)
 Мішелл Торрес (3-тє коло)
 Енн Сміт (півфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis